Comedy Central (Nederland), de Nederlandse versie van de TV-zender Comedy Central
 Comedy Central News, een programma van de Nederlandse versie van Comedy Central
 Communicatiecentrum Noord, (Centre de Communication Nord), een OV-vervoersknooppunt naast het Station Brussel-Noord.
 Cardiologie Centra Nederland, een organisatie van behandelcentra voor hart- en vaatziekten